Rennebach ist ein Gewässername:
 Rennebach (Bever), rechter Zufluss der Bever in Westbevern, Stadt Telgte, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Rennebach (Körsch), rechter Zufluss der Körsch bei Plieningen, Stadtkreis Stuttgart, Baden-Württemberg
 Rennebach (Ötztaler Ache), rechter Zufluss der Ötztaler Ache bei Östermuhre, Gemeinde Umhausen, Bezirk Imst, Tirol
 Rennebach (Wipper), linker Zufluss der Wipper in Wipperdorf, Landkreis Nordhausen, Thüringen

Rennebach ist ein Familienname:
 Renate Rennebach (* 1947), ehemalige Bundestagsabgeordnete

Siehe auch:
 Rennbach
 Rennenbach